Кміта — українське та польське прізвище.
 Пйотр Кміта
 Пйотр Кміта (?—1409) — краківський, сандомирський воєвода.
 Пйотр Люнак Кміта (?—1430) — підчаший сандомирський.
 Пйотр Кміта (1442—1505) — маршалок великий коронний.
 Пйотр (?–1515) — сяніцький староста.
 Пйотр Кміта Собенський (1477—1553) — маршалок великий коронний, краківський воєвода.
 Станіслав Кміта
 Станіслав Кміта — белзький, руський воєвода, перемиський, сяноцький каштелян.
 Станіслав Кміта — львівський, перемиський каштелян, белзький воєвода.
 Філон Кміта (1530—1587) — руський полководець та урядник Великого Князівства Литовського.
 Ян Кміта (бл. 1330—1376) — польський шляхтич, військовик, придворний короля.

Інше 
 ФК «Кміта»

Польські прізвища
Українські прізвища